El término Grosso puede estar vinculado o refrerido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antroponimia 
 Alfonso Grosso (1928-1995), también conocido como Alfonso Grosso Ramos, escritor y novelista español.
 Alfonso Grosso Sánchez (1893-1983), pintor español.
 Carlos Grosso (1943-), político argentino, que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1989 y 1992.
 Cristiano Del Grosso (1983-), futbolista italiano que juega de defensa.
 Fabio Grosso (1977-), futbolista italiano (ya retirado).
 Guy Grosso (1933-2001), también conocido como Guy Marcel Sarrazin, actor teatral, cinematográfico y televisivo, y francés por su nacionalidad.
 Lalo Grosso Burnham (1932-), también conocida como María del Rosario Grosso Burnham de Macpherson, escritora española especializada en temas de gastronomía.
 Ramón Grosso (1943-2002), también conocido como Ramón Moreno Grosso, futbolista y entrenador español.

Toponimia 
 Mato Grosso, uno de los estados que, junto con el distrito federal, forman la República Federativa del Brasil.
 Mato Grosso del Sur, uno de los estados que, junto con el distrito federal, forman la República Federativa del Brasil.
 Grosso, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, , región de Piamonte.
 Pedra Preta, municipio brasilero del estado de Mato Grosso.

Música 
 Concerto grosso, forma instrumental barroca de origen italiano.

Alimentación 
 Linguini Grosso o Linguine Grosso, un tipo de pasta originario de Campania, región de Italia.

Locuciones 
 Grosso modo, locución latina que en español significa «a bulto, aproximadamente, más o menos».

Miscelánea 
 Anexo:Mesorregiones de Mato Grosso.
 Escudo de Mato Grosso.
 Mesorregión del Este de Mato Grosso del Sur.
 Mondo Grosso, grupo musical japonés cuyo líder es Shinichi Osawa (1967-), productor discográfico de nacionalidad japonesa, y también bajista, compositor, y DJ.
 Operación Mato Grosso, organización no gubernamental de voluntarios nacionales y extranjeros, que desarrolla actividades de lucha contra la pobreza en Brasil, Bolivia, Ecuador, y Perú.